Хрипе́лево — деревня в составе Верхнетроицкого сельского поселения Кашинского района Тверской области.

Население по переписи 2002 года — 16 человек, 6 мужчин, 10 женщин.

Деревня находится в 30 км к юго-западу от Кашина, в 4 км от деревни Верхняя Троица. Через деревню протекает река Рудомошь (Рудмышка). В 2 км к северу от деревни — река Медведица.

Населённые пункты Кашинского района